ML 450 steht für:
* Mercedes-Benz ML 450, Automodell, siehe Mercedes-Benz W 164 #Modelle und Motorisierungen
 Microleve ML 450, Ultraleichtflugzeug